Жертва:
 жертва — 1) человек, пострадавший или погибший от чего-либо; 2) человек, пострадавший или погибший ради чего-либо; 3) животное, объект охоты хищника; 4) живое существо или предмет, приносимое в дар божеству во время жертвоприношения.
 «Жертва» — святочный рассказ А. М. Ремизова  (1902 год)
 Жертва — альбом группы «Монгол Шуудан»
 «Жертва» — комикс по мотивам компьютерной игры «Left 4 Dead»
 Жертва (шахматы) — приём в шахматах и некоторых других настольных логических играх

Фильмы 
 «Жертва» — британский криминально-драматический фильм 1961 года, один из первых фильмов на ЛГБТ-тематику на английском языке.
 «Жертва» — гонконгский комедийный боевик 1980 года.
  — гонконгский триллер 1999 года.
  — тайский триллер 2006 года.
  — американский фильм ужасов 2011 года.
  — британский подростковый драматический фильм 2011 года.
  — индийский драматический фильм 2012 года.

См. также 

 Искупительная жертва
 Жертвоприношение (значения)
 Виктимология

Примечания